Луис Габриель «Лу» Амундсон (; родился 7 декабря 1982 года в Вентуре, штат Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк Никс». Провёл 457 игр в НБА. Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового.

Карьера 
Лу Амундсон выставлял свою кандидатуру на Драфт НБА 2006 года, но так и не был выбран. На сезон 2006–2007 он подписал контракт с клубом Лига развития НБА «Колорадо Фотинерс». В 2007 году Амундсон был назван Новичоком года Лига развития НБА.

8 марта 2007 года Лу подписал десятидневный контракт с «Филадельфией».

14 августа 2008 года Амундсон подписал двухлетний контракт с «Финикс Санз». 30 июня 2009 года Санз воспользовались пунктом в контракте и продлили контракт на год.

13 сентября 2010 года Амундсон подписал двухлетний контракт на сумму 4,7 миллиона долларов с «Голден Стэйт Уорриорз», с возможностью дальнейшего продления на 2 года. В 46 играх он набирал 4,3 очка и 4 подбора за 15 минут.

19 декабря 2011 года Амундсон был обменян в «Пэйсерс» на Брендона Раша.

24 сентября 2012 года он подписал контракт с «Миннесотой Тимбервулвз».

8 февраля 2013 года «Миннесота» отчислила Амундсона. В сезоне 2012/2013 30-летний Амундсон провел 20 матчей, набирая 1,6 очка и 2,4 подбора в среднем за игру.

2 марта 2013 года Амундсон подписал 10-дневный контракт с «Чикаго Буллз».

12 марта 2013 года Амундсон подписал контракт с «Нью-Орлеан Хорнетс» до конца сезона.

В марте 2017 года заменил Дензела Боулза в филиппинском клубе «ТНТ КаТропа». В новой лиге BIG3, стартовавшей летом 2017 года, выступал за команду «Tri State». 30 декабря 2017 года подписал контракт с японской командой «Кавасаки Брейв Тандерс».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Выпускники Невадского университета в Лас-Вегасе
Игроки «УНЛВ Раннин Ребелс» (баскетбол)
Игроки «Колорадо Фотинерс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Финикс Санз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «ТНТ Тропанг Гига»
Игроки БК «Кавасаки Брэйв Тандерс»